Tannin steht für

 eine andere Bezeichnung des Naturstoffes Tanninsäure
 eine Gruppe von chemischen Verbindungen – siehe Tannine 
 ein Wesen aus der (hebräischen) Mythologie – siehe Tannin (Mythologie)

Siehe auch
 Tannin-Verfahren, ein früheres fotografisches Verfahren
 Tanin